Otopeni (stad), een stad in het Roemeense district Ilfov
CS Otopeni, een Roemeense voetbalclub uit Otopeni
Henri Coandă International Airport (voorheen Otopeni), de internationale luchthaven van Roemenië